Vietnamesisk anvendes i tilknytning til flere emner, som knytter sig til landet Vietnam. 

 Vietnamesisk (sprog) – Vietnams nationalsprog
 Vietnamesisk madlavning – om udvalgte karakteristike fra det vietnamesiske køkken
 Vietnam – se derudover under hovedopslaget for Vietnam om andre emner.